Боровск — название городов в России:
 Боровск — город в Калужской области.
 Боровск — город в Пермском крае, в XXI веке — часть города Соликамска.
 Боровск — деревня в Корткеросском районе Республики Коми, вошедшая 23 сентября 1998 г. в состав села Нившера.